Herdmanella aequatorialis är en ringmaskart som beskrevs av Støp-Bowitz 1991. Herdmanella aequatorialis ingår i släktet Herdmanella och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aequatorialis